Miejscowości w Polsce:
 Wnory-Kużele
 Wnory-Pażochy
 Wnory-Wandy
 Wnory-Wiechy
 Wnory-Wypychy
 Stare Wnory

Stacja kolejowa:

 Wnory